Dit artikel bevat de lijst van topscorers van Feyenoord in de  Eredivisie en de Europacup per 1 januari 2023. 
De lijst bestaat (in aflopende volgorde van het aantal gemaakte doelpunten) uit alle spelers, die in de Eredivisie en Europacup samen  minstens 50 doelpunten hebben gemaakt.

Externe links
 Topscorers in de Eredivisie
 Topscorers in de Europa Cups

Topscorers
Feyenoord